Les tisores de planxa o tisores de llauna són una eina que s'usa per tallar platines metàl·liques primes de la mateixa manera que unes tisores comunes tallen el paper. N'hi ha de tres tipus diferents: de tall recte, de tall esquerrà i de tall destre. Les de tall recte seccionen en línia recta, les de tall esquerrà (de color vermell) tallen el material en sentit corb cap a l'esquerra i les de tall destre (generalment de color verd) tallen amb certa desviació cap a la dreta.

Una eina similar anomenada tisores articulades pot tallar plaques de metall amb menys esforç que les tisores de llauner.

Aquestes eines es fan servir sobretot per fer la operació de tallar.

Eines manuals